VASN () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 16-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 673 амінокислоти, а молекулярна маса — 71 713.

Локалізований у мембрані.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки